Сюаньцзу́н (, «добрий пращур») — храмове ім'я та титул імператорів Китаю.

Китай 
 Сюань-цзун — імператор династії Тан (712–756)
 Сюань-цзун — імператор династії Тан (846–859)
 Сюань-цзун — імператор династії Цзінь (1213–1224)
 Сюаньцзун — імператор династії Мін (1425–1435)
 Сюаньцзун — восьмий імператор династії Цін (1820–1850)

Храмові імена імператорів